Jméno a příjmení Sergej Novikov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Sergej Novikov (biatlonista) (* 1979) – bývalý běloruský biatlonista
 Sergej Novikov (judista) (1949–2021) – bývalý sovětský judista/sambista, autor bojového systému Unifight
 Sergej Novikov (lyžař) (* 1980) – ruský běžec na lyžích
 Sergej Petrovič Novikov (* 1938) – sovětský matematik, syn Pjotra Sergejeviče a Ludmily Keldyšové, synovec Mstislava Keldyše